Astronomia: La paradoxa de Fermi es planteja l'existència de civilitzacions extraterrestres.
 Física: Enrico Fermi (1901 – 1954), físic italo-americà.
 Física: L'energia de Fermi és l'energia del nivell més alt ocupat per un sistema quàntic a temperatura zero.
 Física: El Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory) és un laboratori de física de partícules a Chicago (Estats Units).
 Metrologia: El fermi (o femtòmetre), de símbol fm, és una unitat de longitud equivalent a 10-15 metres
 Química: El fermi (símbol Fm) és l'element de la taula periòdica de nombre atòmic 100.